Ири́на Ви́кторовна Пече́рникова (2 сентября 1945, Грозный — 1 сентября 2020, Лазарево) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1988).

Биография 
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. Отец — Печерников Виктор Фёдорович (1907—2000).
Мать — Долина Любовь Петровна (1911—1986).
С семьёй переехала в Москву. Жила на Ленинском проспекте.

Поступила в Школу-студию МХАТ, уже на втором курсе была приглашена в спектакль «Зима тревоги нашей». В 1966 году, по окончании школы-студии стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре им. Вл. Маяковского. В 1978—1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». Много снималась во второй половине 1960-х и в 1970-е годы с такими актёрами, как Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий и другие. С Владимиром Высоцким находилась в дружеских отношениях. Особую известность ей принесла роль молодой учительницы английского языка в фильме Ростоцкого «Доживём до понедельника».

Была трижды замужем. Первым мужем стал польский джаз-музыкант Збигнев Бизонь. Некоторое время жила в Польше.

Вторым мужем Печерниковой был известный актёр Борис Галкин. Оба брака были скоротечными.

В 1990-е годы в связи с распадом Советского Союза Ирина Печерникова находилась в затяжном творческом кризисе. К творческим неудачам и невостребованности добавились проблемы с алкоголем. Актриса сумела справиться с жизненными невзгодами и найти свою любовь в лице Александра Соловьёва, в 1997 году ставшего её третьим мужем. В браке они прожили почти три года до его гибели.

Детей у Ирины Викторовны не было.

В 2010-е годы актрису вновь стали приглашать в кино и на телевидение, она стала участницей телешоу «Формула красоты».

О жизни и творчестве Ирины Печерниковой снят документальный фильм «Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества» (2010).

В 2019 году снялась в фильме «Земля Эльзы» режиссёра Юлии Колесник (в фильме также снимался Вениамин Смехов).

Скончалась от инфаркта 1 сентября 2020 года, за день до своего 75-летнего юбилея, у себя на даче в деревне Лазарево Ярославской области. По словам проживавшей с ней подруги Нины Давыдовой, смерть Печерниковой была мгновенной: когда приехали врачи, она была уже мертва.

Прощание состоялось 4 сентября в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Тело актрисы кремировали, урна с прахом захоронена на Ваганьковском кладбище (закрытый колумбарий, секция 58) в одной ячейке с урной актёра Александра Соловьёва.

Творчество

Роли в театре 
  — Театр «Ленком» — «Мольер» М. Булгакова — Арманда Бежар
  — Театр им. Маяковского — «Два товарища» В. Войновича
  — Театр имени Маяковского — «Венсеремос» Г. Боровика — Рита
  — Театр на Малой Бронной — «Джазмен». Автор и режиссёр В. Павлов

 Репертуар в Малом театре

  — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера — Леонора
  — «Маленькая эта земля» Г. Джагарова — Снежа
  — «Ревнивая к себе самой» Т. де Молины — донья Магдалена
  — «Король Лир» У. Шекспира — Корделия
  — «Красавец мужчина» А. Н. Островского — Зоя Окоёмова
  — «Вызов» Г. Маркова и Э. Шима — Софья
  — «Дети Ванюшина» С. Найдёнова — Инна
  — «Утренняя фея» А. Касоны — Адела и Анжелика
  — «Накануне» И. Тургенева — Елена Стахова
  — «Федра» Ж. Расина — Арикия
  — «Человек, который смеётся» В. Гюго — Дея
  — «Игра» Ю. Бондарева — Ирина Скворцова

Роли в кино 

  — Каменный гость — донна Анна (поёт Т. Милашкина)
  — Первая любовь — Зинаида Засекина
 1968 — Доживём до понедельника — Наталья Сергеевна Горелова, учительница английского языка
 1968 — Щит и меч
  — Любовь к трём апельсинам — Смеральдина
  — Города и годы — Рита Старцова
 1973 — Открытие (Рукопись академика Юрышева) — Лиза
 1973 — По собственному желанию — Полина Рязанова
  — Вариант «Омега» — Елена Ивановна Скорина, жена Сергея
  — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — графиня Луиза де Кавеньяк
 1976 — Птицы наших надежд — Дина
 1976 — Два капитана — Мария Васильевна Татаринова, мама Кати
  — Первые радости — Лиза Мешкова
  — Личное счастье — Ирина Замятина, актриса местного театра, жена Ильи
 1978 — Однокашники — Тоня, любовница Лобанова
 1978 — Человек меняет кожу — Валентина
  — Необыкновенное лето — Лиза Мешкова
 1979 — Голубой карбункул — Катарина
  — 34-й скорый — Лёля
  — Набат на рассвете — Наталья Егоровна
  — Анна Карамазофф — узбечка
  — Не покидай меня, любовь — Тася, жена Геннадия
  — Последняя репродукция — Васса Андреевна
  — Земля Эльзы — Эльза, диплом «За самый пронзительный актёрский дуэт» на Фестивале экранизаций «Читка» (2019)

Роли в телеспектаклях 
 1975 — Страницы журнала Печорина (фильм-спектакль) — княжна Мери
 1976 — Мартин Иден (фильм-спектакль) — Руфь Морз / Тереза
 1978 — Месяц длинных дней (фильм-спектакль) — Наталья, дочь Званцева
 1983 — Ванина Ванини — Ванина Ванини

Роли в радиоспектаклях 
  — «Считанные дни» Г. Немченко в постановке Московского академического театра имени В. Маяковского — Катя
 1976 — «Мартин Иден» Д. Лондона — Руфь Морз (режиссёр Сергей Евлахишвили)
  — «Робин Гуд» роль Сесиль (инсценированный рассказ В. Дубровского по пьесе С. Заяицкого, режиссёр Б. Кондратьев)
  — «Ревнивая к себе самой» Т. де Молины — донья Магдалена'' (руководитель постановки Л. Хейфец, в ролях: В. Езепов, О. Мартьянов, Н. Верещенко, К. Моисеева)

Документальное кино 
  — «Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества»
 2011 — Ирина Печерникова  // Программа Сергея Майорова «Бабье лето»
  — «Ирина Печерникова. Мне не больно»  // Первый канал
 Ирина Печерникова  // Программа Виталия Вульфа «Мой серебряный шар»
 2020 — Ирина Печерникова. От первой до последней любви. // ТВЦ.

Мнение критиков 
Авторы справочника «Кино: Энциклопедический словарь» называют самой значительной ролью Печерниковой роль в фильме «Доживём до понедельника», также выделяя среди других работ актрисы её участие в фильмах «Города и годы», «Два капитана», «34-й скорый».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ирина Печерникова: «Я пила, чтобы отключиться…» 
 Ирина Печерникова: «Жизнь меня ломала, но не сломила»

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Малый театр Москвы
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища